L'édition 2021 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 12 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Marcos Giron, Mackenzie McDonald et Tommy Paul, de l'Australien James Duckworth, du Français Adrian Mannarino et de l'Italien Andreas Seppi. Ils sont respectivement remplacés par Jason Jung, Cedrik-Marcel Stebe, Jurij Rodionov, Jenson Brooksby, Maxime Cressy et Paolo Lorenzi.

Lauréats 
Le Sud-Africain Kevin Anderson remporte le tournoi en battant en finale Jenson Brooksby. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le premier depuis janvier 2019.

En double, William Blumberg et Jack Sock décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Austin Krajicek et Vasek Pospisil. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Newport
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Newport
ATP 2021
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en juillet 2021
Sport aux États-Unis en juillet 2021